Stag Island (Nunavut), eiland in de Jamesbaai, Canada
 Stag Island (Ontario), eiland in de St. Clair River, Canada
 Stag Island (Zuid-Afrika), eiland in Zuid-Afrika

Zie ook 
 Shag Island